ADB – standard łącza szeregowego, także technologia hardware na której go oparto, port szeregowy, i magistrala komunikacyjna
 ADB – kod IATA Portu lotniczego Izmir
 Apple Desktop Bus (ADB) – port szeregowy w standardzie ADB
 Advanced Digital Broadcast – przedsiębiorstwo z branży telewizji cyfrowej 
 Azjatycki Bank Rozwoju (ADB, Asian Development Bank) – finansowa organizacja międzynarodowa
 Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) – niemiecki słownik biograficzny
 Android Debug Bridge – interfejs debugowania w systemie operacyjnym Android
 Automatic Differential Brake (ADB) – system automatycznej blokady mechanizmu różnicowego osi napędowej.